Pigeon Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Pigeon Creek (Fitzroy River), Nebenfluss des Fitzroy River (King Sound) in Western Australia
 Pigeon Creek (Georgina River), Nebenfluss des Georgina River im Northern Territory

in den Vereinigten Staaten:
 Pigeon Creek (Ohio River), Nebenfluss des Ohio River in Indiana
 Pigeon Creek (Tug Fork), Nebenfluss des Tug Fork im Mingo County, West Virginia

in Neuseeland:
 Pigeon Creek (Little Wanganui River), Nebenfluss des Little Wanganui River

Pigeon Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pigeon Creek (Alabama) im Butler County
 Pigeon Creek (Ohio) im Summit County